Барбарис кашгарский () — кустарник, вид рода  семейства .

Распространение и экология 
В природе ареал вида охватывает Тянь-Шань и западные районы Китая. Описан из долины Суукты в Китайском Тянь-Шане.

Произрастает по склонам в долинах.

Ботаническое описание 
Кустарник высотой до 1 м, сильно ветвистый, с буроватыми веточками.

Листья кожистые, продолговато-яйцевидные, книзу суженные, длиной не более 15 мм, шириной 6 мм, суженные в короткий черешок, цельнокрайные или с одним боковым острым зубцом. Колючки трёхраздельные, длиной до 15 мм, обычно превышающие листья.

Цветки одиночные, на коротких цветоножках. Чашелистики яйцевидные, тупые; лепестки равны им и такой же формы, но на верхушке надрезанно-выемчатые. Тычинки вдвое короче лепестков.

Ягоды широкоэллиптические, длиной до 8 мм, чёрные.

Цветёт в мае — июне. Плодоносит в сентябре — октябре.

Таксономия 
Вид Барбарис кашгарский входит в род  трибы  подсемейства  семейства  порядка .

Примечания

Литература 
 
 

Барбарис
Декоративные кустарники
Кустарники
Флора Центральной Азии